Росс Батлер (; род. 17 мая 1990, Сингапур) — американский актёр. Наиболее известен по роли Бретта в фильме Disney Channel «Кей Си. Под прикрытием», роли Нейта в телефильме «Идеальный кайф» и в сериалах «Ривердейл» и «13 причин почему».

Биография 
Батлер родился в Сингапуре. Его отец имеет британские и датские корни, а мать китаянка из Малайзии. Он переехал в Штаты когда ему было 4, и был воспитан матерью в Мак-Лини, штат Вирджиния.

Батлер учился в средней школе Лэнгли, которую окончил в 2008 году и поступил в Университет штата Огайо, который оставил после одного года обучения. Вскоре переехал в Лос-Анджелес и начал брать уроки актёрского мастерства.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Университета штата Огайо
Выпускники Инженерного колледжа Университета штата Огайо